Дон Маклин:
 Дон Маклейн (род. 1970) — американский баскетболист.
 Дон Маклин (род. 1945) — американский певец и музыкант, автор-исполнитель.
 Дон Маклин (род. 1944) — английский актёр и комик.
 Дон Маклин (род. 1954) — канадский хоккеист, бывший игрок «Вашингтон Кэпиталз», игравший на позиции защитника
 Дональд Маклин (род. 1977) — канадский хоккеист, бывший игрок «Лос-Анджелес Кингз», «Торонто Мейпл Лифс», «Коламбус Блю Джекетс», «Детройт Ред Уингз» и «Финикс Койотис», игравший на позиции нападающего.